PKA peut faire référence à :
 pKa ou pKA, l'indication de la « constante d'acidité » Ka d'un équilibre acido-basique (pKa = -log10Ka). Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort ;
 la protéine kinase A ;
 la Professional Karate Association, une organisation américaine de  ;
 l'authentification par clé publique (), une méthode de cryptographie asymétrique ;
  (« premier atome frappé »), un atome déplacé de son site dans un réseau cristallin par irradiation.

Homonymie